Lapeirousia — рід однодольних квіткових рослин родини півникових (Iridaceae).

Назва 
Рід названо на честь французького натураліста Філіпа Піко де Лаперуза.

Поширення 
Рід поширений в Субсахарській Африці. З 40 видів близько третини є ендеміками фінбошів.

Види 
 Lapeirousia abyssinica
 Lapeirousia anceps
 Lapeirousia arenicola
 Lapeirousia avasmontana
 Lapeirousia azurea
 Lapeirousia bainesii
 Lapeirousia barklyi
 Lapeirousia coerulea
 Lapeirousia corymbosa
 Lapeirousia divaricata
 Lapeirousia dolomitica
 Lapeirousia erythrantha
 Lapeirousia exilis
 Lapeirousia fabricii
 Lapeirousia falcata
 Lapeirousia fastigiata
 Lapeirousia gracilis
 Lapeirousia jacquinii
 Lapeirousia littoralis
 Lapeirousia macrospatha
 Lapeirousia masukuensis
 Lapeirousia micrantha
 Lapeirousia montana
 Lapeirousia neglecta
 Lapeirousia odoratissima
 Lapeirousia oreogena
 Lapeirousia otaviensis
 Lapeirousia plicata
 Lapeirousia pyramidalis
 Lapeirousia rivularis
 Lapeirousia sandersonii
 Lapeirousia schimperi
 Lapeirousia setifolia
 Lapeirousia silenoides
 Lapeirousia simulans
 Lapeirousia spinosa
 Lapeirousia tenuis
 Lapeirousia teretifolia
 Lapeirousia verecunda
 Lapeirousia violacea
 Lapeirousia zambeziaca

Примітки 

Півникові
Роди квіткових